Kubischek může být:

 příjmení osob
 Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902–1976) – brazilský politik a prezident
 Rudolf Kubitschek (1895–1945) – německý folklorista, spisovatel a znalec Šumavy, zejména Volar a Volarska
 Ruth Maria Kubitschek (* 1931) – německo-švýcarská herečka a spisovatelka

 jiný význam
 Ponte Juscelino Kubitschek – most v Brazílii

Související články 
 Kubíček